

Кохановце — село та громада в Бардіївському окрузі Пряшівського краю.
 Кохановце — село, громада в окрузі Гуменне, Пряшівський край.
 Кохановце — колишнє село; сучасна частина міста Сечовце.
 Адамовське Кохановце — село, громада округу Тренчин, Тренчинський край.